Ryan Smith – angielski piłkarz
 Ryan Smith – kanadyjski rugbysta